Јован Вучковић може да се односи на:

 Јован Вучковић (пуковник) (1902–1969), пуковник, окружни начелник, управник града Београда.
 Јован Вучковић (свештеник) (1855–1931), свештеник, професор и ректор карловачке богословије.
 Јован Вучковић (народни херој) (1913–1944), рудар, народни херој.

Референце